Бе́жецкий переу́лок
 Бежецкий переулок — переулок в Брянске
 Бежецкий переулок — переулок в Санкт-Петербурге